OGER is een luxe herenmodezaak met vier filialen in Nederland en één filiaal in België. Het bedrijf is opgericht in 1989 door de broers Martin, Rob en Oger Lusink en is te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Antwerpen. OGER is opgenomen in het Fondazione Altagamma, het Italiaanse luxe merk comité dat bestaat uit high-end bedrijven op het gebied van design, mode, eten, sieraden, auto's en gastvrijheid die ambassadeur zijn voor het culturele Italiaanse erfgoed. Naast herenkleding verkoopt het bedrijf in een andere winkel onder de naam OGER Donna ook dameskleding. Dit filiaal is net als OGER Amsterdam gevestigd in de chique winkelstraat de P.C. Hooftstraat.

OGER staat bekend om haar formele kleding zoals chique  pakken,  overhemden,  dassen en handgemaakte schoenen. Ook heeft elk filiaal een maatwerkafdeling voor  op maat gemaakte kleding. Het zijn voornamelijk  Italiaanse high-end kledingmerken die aangeboden worden, zoals Brioni, Caruso, Cesare Attolini en Santoni, maar ze voeren ook  casual kleding. Daarnaast ontwerpt en produceert het bedrijf herenmode onder haar eigen labels OGER RED en OGER Dressed for Success.

Er werken ongeveer 150 mensen bij het bedrijf en haar hoofdkantoor staat in Purmerend. Naast de fysieke winkels richt OGER zich ook op de B2B-markt met de afdeling OGER Corporate Fashion Statemens, die bedrijven als Feyenoord, KPMG en Hogere Hotelschool voorziet van  bedrijfskleding op maat.

Nederlandse winkelketen